Los términos canillera o espinillera pueden hacer referencia a:

Espinilleras, pieza deportiva que protege la espinilla.
Canilleta, pieza de la armadura antigua que protege la pierna.